

Село:
 Черськ — , Берестейський район, Домачевська сільська рада

Населені пункти та їхні частини

 Черськ — місто в Хойницькому повіті Поморського воєводства
 Черськ — гміна в Хойницькому повіті Поморського воєводства
 Черськ — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Черськ — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Село
 Черськ — Мазовецьке воєводство, Пясечинський повіт, ґміна Ґура-Кальварія

Село:
 Черськ — Волинська область, Маневицький район Троянівська сільська рада

Примітки